Peber kan henvise til flere ting:
 Peber – en betegnelse for flere forskellige krydderier

Planter 
 Peber-slægten (Piperaceae) af grøntsager, heriblandt:
 Sort Peber, hvid og grøn peber, Piper nigrum
 Kubeberpeber, Piper cubeba, også kaldet Javapeber
 Langpeber, Piper longum
 Indonesisk langpeber, Piper retrofractum
 Piper borbonense
 Ashantipeber, Piper guineense

 Paprika-slægten (Capsicum) fra natskyggefamilien (Solanaceae), heriblandt:
 Bananpeber, en række arter og krydderier
 Peberfrugt, en Capsicum annuum-kultivar
 Cayennepeber, en Capsicum annuum-kultivar
 Chili (krydderi), en række arter
 Capsicum chinense-kultivaren Datil
 Jalapeño, en Capsicum annuum-kultivar
 Florinapeber, en Capsicum annuum-kultivar

 Pimenta-slægten af myrtefamilien (Myrtaceae), heriblandt:
 Allehånde (P. dioicia)
 Pimenta haitiensis
 Pimenta jamaicensis
 Pimenta obscura
 Pimenta racemosa (P. racemosa'')